Алексе́й О́зеров:
 Озеров, Алексей Фёдорович (1839—1907) — генерал от инфантерии.
 Озеров, Алексей Юрьевич (род. 1957) — российский вулканолог.